Влади́мир Ната́нович Виноку́р (род. 31 марта 1948, Курск, СССР) — советский и российский артист эстрады, юморист, певец, телеведущий, педагог, народный артист РСФСР (1989). С 1989 года руководитель Государственного «Театра пародий Владимира Винокура».

Биография 

Родился в еврейской семье. Отец, Натан Львович Винокур (1919—1995), был известным в Курске строителем, мать — Анна Юльевна Винокур (1 января 1922 — 6 августа 2018) — преподавала русский язык и литературу в средней школе, умерла в 96 лет. Старший брат, Борис Натанович Винокур (1944—26 июля 2010), был строителем как отец, потом предпринимателем в сфере строительства и также занимался организацией гастролей артистов, жил в Курске, умер в Москве после операции на сердце, аномальная жара привела к его смерти.

В 1962 году отдыхал по путёвке в пионерском лагере «Артек». Там он принял участие в международном конкурсе, спел «Бухенвальдский набат» композитора Вано Мурадели и стал лауреатом, получив золотую медаль из рук первого космонавта Юрия Гагарина.

В 1963—1967 годах учился в Курском монтажном техникуме, попутно занимался на вечернем дирижёрско-хоровом отделении музыкального училища. На последнем году обучения предпринял попытку поступить в ГИТИС, на «отлично» прошёл три вокальных тура, но, не имея документов о законченном среднем образовании, выбыл из дальнейшего конкурса. В том же году был призван в армию, служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа в Москве.

В 1969 году, ещё находясь на военной службе, поступил в ГИТИС. С 1973 по 1975 годы совмещал учёбу с работой в цирке на Цветном бульваре, где исполнял песни (в частности, песню «Товарищ КамАЗ») и познакомился с Юрием Никулиным. На четвёртом курсе главный режиссёр Московского театра оперетты Георгий Ансимов пригласил Винокура к себе, и тот за два года сыграл там множество ролей.

В 1974 году по рекомендации пианиста Михаила Банка Юрий Маликов пригласил артиста в свой популярный ВИА «Самоцветы», где Винокур выступал с пародийным монологом «Осечка», по сюжету которого персонаж Винокура пригласил к себе девушку и, чтобы произвести на неё впечатление и показать круг своих другей, вышел из квартиры и стал звонить домой из телефона-автомата, говоря голосами артистов — Владимира Высоцкого, Анатолия Папанова, Муслима Магомаева и Николая Сличенко. В конце номера ему задали вопрос — «ну и чем кончилось?» Выяснилось, что девушка вышла замуж за Геннадия Хазанова (которого Винокур тоже спародировал).

В 1977 году стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады, выступив с монологом Леонида Якубовича «Про старшину Ковальчука». С тех пор начал сольную карьеру, выступал на самых главных сценах страны, выезжал за рубеж в составе официальных делегаций.

Выступал на закрытых концертах для партийных лидеров, давал концерты перед советскими войсками в Афганистане.

26 января 1992 года попал в тяжёлую автомобильную аварию во время гастролей в Восточной Германии. Два спутника Винокура погибли, сам он получил вывих таза на правой ноге и два сложных перелома — на левой. По словам Винокура, немецкие врачи ставили вопрос об ампутации ноги, после длительного лечения в советском военном госпитале, куда его перевезли, ему удалось полностью восстановиться.

В 1989 году создал свой «Театр пародий Владимира Винокура», которым руководит по сей день. 26 ноября 1991 года был назначен советником вице-президента РСФСР по делам культуры. В 1996 году стал лауреатом Кубка Аркадия Райкина на международном фестивале «More smeha» в Риге.

В разное время выступал с пианистом Левоном Оганезовым (программа «Выхожу один я»), актёрами Романом Казаковым и Ильей Олейниковым (программа «Нет лишнего билетика»), Ефимом Александровым.

Вместе с продюсером Владиславом Москалёвым организовал в Москве концертную программу «Звёзды балета XXI века», проходящую в Кремлёвском дворце съездов, в которой регулярно участвует его дочь. После начавшихся разногласий с Москалёвым, по словам его супруги, прима-балерины Большого театра Светланы Лунькиной, из-за угроз со стороны Винокура она вместе с детьми была вынуждена покинуть Россию и переехать в Канаду.

Личная жизнь 

 Жена — Тамара Викторовна Первакова-Винокур (род. 2 ноября 1953), актриса, в прошлом артистка балета.
 Дочь — Анастасия Винокур (род. 25 октября 1985), окончила Московскую государственную академию хореографии в 2003 году, балерина. Зачислена в труппу Государственного академического Большого театра. Была замужем за музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым.
 Внук — Фёдор Григорьевич Матвеевичев (род. 10 декабря 2015).

Общественная деятельность 
16 января 2014 года Владимир Винокур участвовал в эстафете Олимпийского огня в Курске.

Входит в состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации.

В январе 2018 года стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 18 марта 2018 года.

Летом 2018 года поддержал повышение пенсионного возраста.

Объекты пародий 

 Юрий Антонов
 Николай Басков
 Михаил Боярский
 Леонид Брежнев
 Владимир Ворошилов (и его соведущая Тамара Вишнякова)
 Владимир Высоцкий
 Олег Газманов
 Николай Гнатюк
 Михаил Горбачёв
 Карел Готт
 Александр Градский
 Вячеслав Добрынин
 Сергей Зверев
 Людмила Зыкина
 Анатолий Кашпировский
 Вахтанг Кикабидзе
 Иосиф Кобзон<
 Александр Костюк
 Игорь Крутой
 Валерий Леонтьев
 Лев Лещенко
 Муслим Магомаев
 Евгений Мартынов
 Андрей Миронов
 Борис Моисеев
 Тынис Мяги
 Пьер Нарцисс 
 Анатолий Папанов
 Раймонд Паулс
 Евгений Петросян
 Потап
 Владимир Пресняков-младший
 Иосиф Пригожин
 Наталья Пугачёва
 Эдита Пьеха
 Александр Розенбаум
 Юрий Сенкевич
 Александр Серов
 Николай Сличенко
 Тарзан
 Геннадий Хазанов
 Руслан Хасбулатов
 Дмитрий Хворостовский
 Эдуард Хиль
 Адриано Челентано
 Борис Штоколов
 Михаил Шуфутинский
 Владимир Этуш

Известные персонажи 
Певец
Оперный певец Григорий Долболоб, служащий в Чугуевской филармонии, впервые появился в моноспектакле «Выхожу один я» (номер «Играть — не играть»). Как аттестует его конферансье, «у него самое верхнее фа — там, в Чугуевской филармонии».

Старшина Ковальчук
Персонаж «Монолога старшины» (авторы — Михаил Кочин и Леонид Якубович).

Поэт
Нетрезвый поэт Анатолий Сергеевич Благовещенский. Впервые также появился в моноспектакле «Выхожу один я». Жена называет его «Шурик», намекая на Пушкина. 
Режиссёр спектакля «Выхожу один я» Александр Ширвиндт отзывался об этом номере так: «Смешной был текст. Смешной был образ. Мы узнавали в поэте то Евтушенко, то Вознесенского. То ли это Саша Иванов, то ли это вообще какой-то пьяный дебил».

Врач-невропатолог
Появился в пародии на кукольный спектакль (пародия называлась «Живым от нас никто не уйдёт»), высмеивающей недостатки медицины. Невменяемый врач, лечивший себя от тика кувалдой и рассказывающий, как он «Наполеоном работал». Издает разнообразные звуки.

Фафок
Персонаж с таким именем (имеется в виду имя Сашок) появился в монологе «Сюрприз будет» (автор Александр Володарский).

Зять
Также известен как «Зять в пальто». В первом случае явился к теще, чтобы попросить денег. Во втором — позвонил ей из вытрезвителя, чтобы она его забрала.

Телевидение 
 Принимал участие в программе «Вокруг смеха»:
 1981 год, выпуск «Наш дом» — пародия на солистов военного ансамбля (совместно с Левоном Оганезовым — пародия на песню «Танец на барабане»); номер «Поющие голубцы» — пародия на ВИА (совместно с Левоном Оганезовым — номер из программы «Выхожу один я»)
 1987 год, новогодний выпуск — монолог «Светлана Пална»
 1989 год, выпуск о фестивале «Очень-89» — пародия на Анатолия Кашпировского
 1990 год, выпуск «Про анекдот» — просит людей на улицах рассказывать анекдоты
 Принимал участие в телевизионных концертах, посвященных Олимпиаде-80 (программа «Здравствуй, Олимпиада!» — пародировал Льва Лещенко, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Боярского и Карела Готта) и Олимпиаде в Сараево (программа «Перед стартом» — пародировал Тыниса Мяги и исполнял песню «Если хочешь быть здоров»)
 Принял участие в программе «Новогодний аттракцион» (1983) — «Монолог поэта»
 «Телевизионное знакомство» (ведущий Урмас Отт, 1986) — помимо собственно беседы, исполнял монологи в образах — «Искусство и мы», «Экскурсия» (совместно с пианистом Александром Васильевым; оба номера из программы «Нет ли лишнего билетика?»), «Монолог поэта», а также пародии на Льва Лещенко, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Боярского, Николая Гнатюка, Юрия Сенкевича (монолог «Клуб кинопутешествий»), Андрея Миронова, Иосифа Кобзона, Тыниса Мяги и Юрия Антонова
 Принял участие в телепередаче «С утра пораньше» (1991, выпуск «Новогодний мульткласс») — исполнил песню «Мишка, Мишка, мой первый цирк»
 Совместно с Татьяной Веденеевой вёл передачи «Однажды осенью» (1985) (исполнял песню «Старый парк», а также пародировал Андрея Миронова и Льва Лещенко) и «Однажды зимой» (1986)(исполнял песни «Татьянин день», «Большой хоккей» и пародировал Владимира Этуша)
 На фестивале «Песня-85» сделал пародийный номер с Раисой Мухаметшиной (совместно представляли радиопередачу «Ты, я и песня»)
 Совместно с Жанной Эппле вёл передачу «Вино-шоу-кур»
 Совместно с Львом Лещенко провёл несколько выпусков телепрограммы «Утренняя почта» (программа носила название «Музыкальная почта»)
 Постоянный участник телепередачи «Аншлаг»
 Был членом жюри фестиваля «Голосящий КиВиН» (2003, 2004)

Радио 
Участвовал во многих радиопрограммах, в частности, выступал с пародиями в радиопередаче «С добрым утром!». Исполнял, в частности, следующие пародии:
 «Преподаватель кулинарного техникума» — пародии на Геннадия Хазанова, солистов военного ансамбля и Карела Готта
 «Один за всех» — пародии на Геннадия Хазанова, Анатолия Папанова, Бориса Штоколова и Льва Лещенко
 «Спортивные наблюдения Серого Волка» — пародия на Анатолия Папанова (из цикла «Пародия-80»)

Совместно с Раисой Мухаметшиной вёл радиопрограмму «Ты, я и песня».

Был одним из ведущих программы «Радионяня».

Фильмография

Художественные фильмы 
  — Ау-у! (новелла «Что наша жизнь?!, или Что наша жизнь?!») — придворный актёр (нет в титрах)
  — Проверка на дорогах — немецкий офицер (эпизод)
  — Не бойся, я с тобой — вокальные партии Мирзы Бабаева в «Песне Фарзали-бека» и Гасана Турабова в «Песне Джафара»
  — Пистолет с глушителем — Джек
  — Военно-полевой романс
  — Снежная королева — главный разбойник
  — Королевство кривых зеркал — участник конкурса «Кривовидение» из Африки
  — Золотая рыбка
  — Матильда (продюсер фильма)

Фильмы-концерты 
  — «На эстраде Владимир Винокур» — отрывки из моноспектакля «Выхожу один я»; «Монолог старшины»; процесс озвучки мультфильма «Салют, Олимпиада»; пародии на Бориса Штоколова, Льва Лещенко, Вахтанга Кикабидзе, Муслима Магомаева, Карела Готта, Михаила Боярского, Анатолия Папанова и Николая Сличенко
  — «Конкурс в магазине „Мелодия“» — директор магазина (председатель жюри), профессор-певец, виолончелист, пианист, скрипач (члены жюри)
  — «Что такое „Ералаш“?» — пародии на Бориса Штоколова, Льва Лещенко, Вахтанга Кикабидзе, солистов военного ансамбля, Юрия Антонова и Тыниса Мяги
 1985 — «С различных точек зрения» (фильм о творчестве Евгения Петросяна) — пародия на Евгения Петросяна
  — «В кругу друзей» — пародийный номер «Дымовая завеса» (исполнен с Ильей Олейниковым и Романом Казаковым); монолог «Искусство и мы»; номер «Певец и пианист» (исполнен с Левоном Оганезовым); куплеты «Пожалейте пародиста» (пародия на песню «Полюбите пианиста», пародийный текст Вадима Дабужского); пародии на Льва Лещенко и Вахтанга Кикабидзе (совместно с Галиной Базаркиной, пародировавшей Нани Брегвадзе, Аллу Пугачёву и Валентину Толкунову) кроме того, в концерте выступали Аркадий Арканов, Лион Измайлов, Вадим Дабужский, Михаил Задорнов, Лев Лещенко, Илья Резник, Раймонд Паулс и ансамбль «Кукушечка»
  — «Приглашение на вечер» — отрывки из спектаклей; интервью с Александром Калягиным, Владиславом Третьяком, Юрием Никулиным, Геннадием Хазановым, Евгением Мартыновым и Львом Лещенко; пародии на Александра Розенбаума, Льва Лещенко, Бориса Штоколова, Николая Сличенко, Адриано Челентано и Иосифа Кобзона; пародия Михаила Евдокимова на Владимира Винокура

Озвучка мультфильмов 
  — «Салют, Олимпиада!» — Олимпийский Мишка, вокальные партии
  — «Последние волшебники»
  — «Волк и телёнок» — Медведь, подросший Теленок, Бык
  — «На заре во дворе» — Индюк
  — «Приключения кузнечика Кузи»

Дискография

Сольные пластинки 
 Пародия-80 (1983), фирма «Мелодия», C60—13279-80. В диск входят:
 Цикл пародий «Пародия-80», посвященных Олимпиаде-80 (авторы Г. Минников, А. Левин) — пародии на Бориса Штоколова, Анатолия Папанова, Владимира Высоцкого, Геннадия Хазанова, Николая Сличенко, солистов военного ансамбля, Муслима Магомаева и Льва Лещенко
 Монологи: «Я отдыхаю» (автор Л. Измайлов); «Монолог старшины» (авторы Л. Якубович, М. Кочин); «Жертва гипноза» (автор Е. Смолин)
 Пою своим голосом. Песни Андрея Никольского (1996)

Принял участие

Как актёр 
 Робер Планкет, «Корневильские колокола» (оперетта, 1973) — Нотариус
 Кара Караев, Неистовый гасконец (музыкальная романтическая комедия, 1979)
 Приключения кузнечика Кузи (1983) — Мурёнка
 Весёлые уроки Радионяни (1984—1985), пластинки 1—10
 Разыскивается кузнечик Кузя (1989) — Мурёнка

Как певец 
 Б. Савельев. Песни на стихи Ю. Тувима (1981) — исполнил песни «Песенка пана Трулялинского», «Пляска», «Чудеса», «Рыцарь», «Трудный счёт», «Письмо ко всем детям» (совместно с Ольгой Рождественской)
 Танцуйте сидя. Песни на стихи М. Пляцковского (1987) — исполнил песни «Танцуйте сидя» и «Нужно спортом заниматься»
 В. Приходько. «Весёлый огонь». Стихи и песни (1988) — исполнил песню «Чудеса» (совместно с Ольгой Рождественской)

В журнале «Кругозор» 
 № 6, 1978 — пародии на солистов военного ансамбля, Геннадия Хазанова, Льва Лещенко, Анатолия Папанова и Карела Готта
 № 12, 1979 — пародии на Геннадия Хазанова, Льва Лещенко, Анатолия Папанова, интервью со Львом Лещенко и Владимиром Винокуром, песня «Танцуйте сидя»
 № 7, 1980 — пародии на Геннадия Хазанова, Льва Лещенко, Михаила Боярского и Вахтанга Кикабидзе
 № 7, 1981 — пародии из программы «Выхожу один я» (на Геннадия Хазанова, Анатолия Папанова, Муслима Магомаева, Николая Сличенко и Михаила Боярского)
 № 2, 1984 — пародии из программы «Нет ли лишнего билетика» (на Эдуарда Хиля, Валерия Леонтьева, Льва Лещенко и Тыниса Мяги)
 № 10, 1990 — фрагменты спектакля «Здравствуйте!» (монологи «Франсуа» и «Цунамочка»)

Песни

Исполненные соло 
 Большой хоккей
 Вечное движение (из фильма «Эта весёлая планета»)
 Воспитание
 Голова
 Года прошли
 Еврейская свадьба (авт. А. Розенбаум)
 Кутюрье
 Кушай
 Мама
 Одесситки
 Оперу люблю
 Отец
 Сухой закон
 Тамара
 Танго
 Татьянин день
 Только любовь
 Тройка
 Ходячая пародия
 Цица-Марица
 Эх раз, ещё раз
 Я куплю велосипед (автор текста — С. Кондратьев)

Исполненные с другими артистами 
 Трио (со Львом Лещенко и Лаймой Вайкуле)
 Во кузнице (со Львом Лещенко)
 Гей, славяне (со Львом Лещенко)
 Дай мне денег раскрутиться (со Львом Лещенко и Ладой Дэнс)
 Двойники (со Львом Лещенко)
 Двуглавый орёл (со Львом Лещенко)
 Дедовская сила (со Львом Лещенко)
 Забытый мотив (с Раисой Мухаметшиной)
 Кепочка (со Львом Лещенко)
 Лапти (со Львом Лещенко)
 Мачо (с Жасмин)
 На посошок (со Львом Лещенко)
 Песенка пана Трулялинского (с Ольгой Рождественской)
 Песня Красной Шапочки (с Марией и Анастасией Толмачёвыми)
 Письмо ко всем детям (с Ольгой Рождественской)
 Пляска (с Ольгой Рождественской)
 Последняя электричка (с Владимиром Макаровым и Львом Лещенко)
 Рыцарь (с Ольгой Рождественской)
 Старый парк (с Татьяной Веденеевой)
 Танцуйте сидя (с большим детским хором ЦТ и ВР им. В. Попова)
 Чмоки-чмоки (с Наташей Королёвой)
 Чудеса (с Ольгой Рождественской)
 Эй, друг (со Львом Лещенко и Александром Буйновым)

Посвящённые 
 Чайки белые летят (исп. Александр Розенбаум)
 Папа, я чувствую крылья (исп. Анастасия Винокур)

Номера, исполненные с другими артистами

Скетчи 

 «Склероз на двоих» (с Романом Казаковым; ремейк номера — с Юрием Гальцевым)
 «Забросы судьбы» (с Ефимом Александровым; в ремейке номера принял также участие Евгений Петросян)
 «Живым от нас никто не уйдет» («Поликлиника») (с Ефимом Александровым)
 «Новые русские» (со Львом Лещенко)
 «Фотограф» (с Юрием Аскаровым)
 «Блиндаж» (с Еленой Воробей)
 «Проверяющий из гороно» («Типография Гознак») (с Игорем Христенко)
 «Здоровье не купишь» (с Игорем Маменко)
 «Брачное агентство» (с Игорем Маменко)
 «Психиатр» (с Ланой Крымовой)

Пародии 

 «Бедолаги» (пародия на народный ансамбль; исполнена с Ефимом Александровым)
 «Богатые цыгане никогда не плачут» (пародия на цыганский хор, посвящённая телесериалу «Богатые тоже плачут»; с Ефимом Александровым)
 «Дан приказ о сокращении» (пародия на военный ансамбль; с Ефимом Александровым)
 «Электронная сваха» (пародия на оперетту; с Ефимом Александровым)
 Пародия на Вахтанга Кикабидзе и Аллу Пугачеву (с Галиной Базаркиной)
 Пародия на Льва Лещенко и Валентину Толкунову (с Галиной Базаркиной)
 Пародия на Дмитрия Хворостовского и Александра Серова (с Максимом Галкиным)

Пародии на Владимира Винокура 
 На эстраде Владимира Винокура пародировали Михаил Евдокимов, Михаил Грушевский, Игорь Христенко, Николай Лукинский, Максим Галкин, Юрий Гальцев.
 Дважды был спародирован в телепередаче «Большая разница».

Награды 

Почётные звания:
 Заслуженный артист РСФСР (18 октября 1984) — за заслуги в области советского эстрадного искусства
 Народный артист РСФСР (26 мая 1989) — за большие заслуги в области советского искусства
 Народный артист Кабардино-Балкарской Республики (19 марта 2018) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства

Ордена и медали:
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта» (17 декабря 1990)
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (26 февраля 1997)
 орден Почёта (27 июля 2000) — за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (29 ноября 2003) — за большой вклад в развитие эстрадного искусства
 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (22 марта 2008) — за большой вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю творческую деятельность
 орден Дружбы (2 сентября 2013) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (3 мая 2018) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Ведомственные награды:
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны России)
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии»
 Медаль «200 лет Министерству обороны»
 Медаль «За содействие» (Росгвардия, 25 июня 2018)

Региональные награды:
 Почётный гражданин Курской области
 Памятный знак «За Труды и Отечество» (Курская область)

Иностранные награды:
 орден Достык II степени (Казахстан, 2014) — за весомый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России

Другие награды, премии, поощрения и общественное признание:
 лауреат Кубка Аркадия Райкина, международный фестиваль «More smeha», Рига (1996)
 Благодарность Президента Российской Федерации (22 марта 2003) — за большие заслуги в развитии отечественного эстрадного искусства
 Почётная грамота Правительства Москвы (26 марта 2003) — за заслуги в развитии эстрадного искусства и активную общественную деятельность
 нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации «За вклад в российскую культуру» (2018)

Факты 

 Крылатая фраза «Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт» впервые появилась в пародии Винокура на Анатолия Папанова. Автор фразы — Леонид Якубович.
 В 1968 году был свидетелем расстрела на Привокзальной площади Курска.
 Когда Владимир Винокур перешёл в ансамбль «Самоцветы», министерство культуры назначило ему достаточно высокую концертную ставку — 20 рублей. Когда в стране развернулась кампания по выявлению незаконных доходов в сфере развлечений высокой ставкой молодого артиста заинтересовались в прокуратуре, и Винокуру пришлось давать объяснения.
 По словам Винокура, он первым сделал пародию на Михаила Горбачёва, причём в его присутствии; Горбачёву пародия понравилась.
 После победы юмориста Михаила Евдокимова на губернаторских выборах в Алтайском крае Владимиру Винокуру предлагали баллотироваться на пост губернатора Курской области, но он отказался.
 В 1986 году вместе со Львом Лещенко опоздал на последний рейс лайнера «Адмирал Нахимов», который затонул в порту в Новороссийске.
 Владимир Винокур снялся в одном из клипов Тимати.
 В 2000 году был соучредителем торговой марки собственного имени ЗАО «Винокур-Холдинг», занимающейся производством продуктов питания и алкоголя. Предприятие было закрыто в 2017 году.

Документальные фильмы и телепередачи 
 «Винокур и Лещенко. „История одной дружбы“» («Первый канал», 2006)
 «Владимир Винокур и Тамара Первакова. „Свадебный переполох“» («Первый канал», 2013)
 «Владимир Винокур. „Смертельный номер“» («ТВ Центр», 2018)
 «Лёвчик и Вовчик» («Первый канал», 2021)

Библиография 
 В. Винокур. Артист — это навсегда. — М.: «Центрполиграф», 1998. — ISBN 5-227-00129-4.
 В. Винокур. Смех без причины. — М.: «Эксмо», 2011.

Примечания

Ссылки 

 
 Владимир Винокур и Государственный театр пародий в новой программе «Смех без причины…»
 Владимир Винокур. Отрывок из книги Ф. Раззакова «Страсть»
 

Почётные граждане Курска
Выпускники факультета музыкального театра ГИТИСа
Народные артисты Кабардино-Балкарии
Юмористы России
Советники Вице-президента Российской Федерации
Члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации
Музыканты ВИА «Самоцветы»
Общественные деятели России
Блогеры России
Ютуберы России